Línea 129 puede referirse a:

 Línea 129 de colectivos de Buenos Aires, que cubre el trayecto Retiro-La Plata.
 Línea 129 de colectivos de Rosario.
 Línea 129 de autobuses de Madrid.
 Antigua Línea 129 de autobuses de Zaragoza, la cual fue reemplazada por las circulares.
 Antigua Línea 129 de ómnibus de Montevideo.